Sadr ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Abolhassan Banisadr (1933–2021),  iranischer Ökonom und Politiker
 Sadr ad-Din, Groß-Ayatollah
 Behjat Sadr (1924–2009), iranische Malerin
 Hamid Sadr (* 1946), iranisch-österreichischer Schriftsteller
 Hussein Ismail Al-Sadr, schiitischer Geistlicher
 Ismail as-Sadr (1919–1920), Groß-Ayatollah
 Mohsen Sadr (1866–1962), iranischer Politiker und Premierminister
 Musa as-Sadr (1928–1978), libanesischer Schiitenführer
 Muhammad Baqir as-Sadr (1935–1980), Groß-Ayatollah
 Muhammad Sadiq as-Sadr (1943–1999), Groß-Ayatollah
 Muqtada as-Sadr (* 1973), irakischer politischer Führer
 Natascha Sadr Haghighian (* 1967), iranisch-deutsche Installationskünstlerin
 Sadr ad-Din as-Sadr (1954), Groß-Ayatollah
 Sayyid Muhammad as-Sadr (1882–?), irakischer Politiker

Sadr steht für:
 eine Rangbezeichnung, siehe Sadr (Rang)
 einen Stern, siehe Sadr (Stern)
 Sadr City, einen Stadtteil von Bagdad

SADR ist die Abkürzung für:
 Sahrawi Arab Democratic Republic, siehe Demokratische Arabische Republik Sahara

SADR